Монтерей Оупън 2011 е 3-тото издание на Монтерей Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Монтерей, Мексико от 28 февруари до 6 март. Анастасия Павлюченкова успява успешно да защити титлата си след победа с 2 – 6, 6 – 2, 6 – 3 над поставената под номер 1 Йелена Янкович. При двойките победителките от Монтерей Оупън 2010 Ивета Бенешова и Барбора Захлавова-Стрицова също защитават трофея си, след като надиграват Грьонефелд / Кинг с 2:1 сета.

Поставени тенисистки 
  Йелена Янкович (финал)
  Анастасия Павлюченкова (шампионка)
  Араван Резаи (1 кръг)
  Юлия Гьоргес (1 кръг)
  Анастасия Севастова (четвъртфинал)
  Сара Ерани (осминафинал)
  Ивета Бенешова (1 кръг)
  Полона Херцог (полуфинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (шампионки)
  Анна-Лена Грьонефелд /  Ваня Кинг (финал)
  Юлия Гьоргес /  Полона Херцог (полуфинал)
  Андреа Хлавачкова /  Луцие Храдецка (полуфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл 
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Монтерей Оупън